West Side Story (musical), de Arthur Laurents, Leonard Bernstein e Stephen Sondheim
 West Side Story (1961), filme com Natalie Wood e Richard Beymer
 West Side Story (2021), remake de Steven Spielberg do filme de 1961
 "Westside Story", canção gravada por The Game